est une expression anglo-saxonne signifiant « méchante ville ». Elle peut faire référence à :

Roman 

 , roman d'Isaac Bashevis Singer, publié en 1972 ;

 , roman de , publié en 2009.

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 , titre anglais de Yíu sau dōu síh, film de Peter Mak, sorti en 1992 ;

 , titre anglais de Hans le marin, film français de François Villiers, sorti en 1949 ;
 , film d'animation japonais de Yoshiaki Kawajiri, sorti en 1987.

Voir aussi